Алекса́ндр Фёдорович Авде́ев:
 Авдеев, Александр Фёдорович (1916—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Авдеев, Александр Фёдорович (1929—1997) — бригадир проходчиков, Герой Социалистического Труда.